Pandoras ask kan syfta på:

 Pandoras ask – en gåva i grekisk mytologi, se Pandora (mytologi)
 Pandoras ask (film) – en film från 1929 av G.W. Pabst
 Pandoras ask (musikalbum) – ett musikalbum av Kjell Höglund
 Pandoras ask (bok) – en bo av Bo Setterlind

Se även
 Pandora's Box